Molekulska formula -{C6H3Cl2NO2}- se može odnositi na:

 1,2-Dihloro-4-nitrobenzen
 Klopiralid